Deux régiments d’infanterie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Bueil » :
 Le régiment de Bueil (1695-1698)
 Le régiment de Bueil (1708-1712)

Homonymie d'unités militaires